Australian Open 1994 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 17–30 stycznia 1994 roku, na twardych kortach Flinders Park w Melbourne. Była to 82. edycja rozgrywek oraz 7. odsłona imprezy na kortach Flinders Park.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1994 w tenisie ziemnym
1994 w Australii